Santi Cosma e Damiano fait référence aux saints catholiques Côme et Damien mais également à :
 la ville de Santi Cosma e Damiano dans le Latium en Italie ;
 la basilique Santi Cosma e Damiano de Rome ;
 le titre cardinalice Santi Cosma e Damiano rattaché à la basilique homonyme.
 l'